Сапо́нь-сюр-Марш () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Кариньян. Округ коммуны — Седан.

Код INSEE коммуны — 08399.

Коммуна расположена приблизительно в 240 км к востоку от Парижа, в 100 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 147 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 83 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 62 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 74,7 %, в 1999 году было 58,6 %). Из 62 активных работали 55 человек (34 мужчины и 21 женщина), безработных было 7 (4 мужчины и 3 женщины). Среди 21 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (1630 год). Исторический памятник с 1991 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны